Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wichita () :
le comté de Wichita, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Wichita, situé dans l'État du Texas.